Agung peut désigner :
 Agung, un stratovolcan indonésien situé à Bali ;
 agung, un instrument de musique asiatique composé de gongs ;
 sultan Agung, un souverain de l'ancien royaume de Mataram.